Eugène Onéguine est un roman d'Alexandre Pouchkine. Il a inspiré les œuvres suivantes :
 Eugène Onéguine, un opéra (scène lyrique) de Piotr Ilitch Tchaïkovski ;
 Eugène Onéguine, une musique de scène de Serge Prokofiev ;
 , un ballet de John Cranko ;
 Eugène Onéguine, un film russe réalisé par Vassili Gontcharov, sorti en 1911 ;
 Onegin, un film de Martha Fiennes (1999).